YNC steht für:
 Flughafen Wemindji, Québec, Kanada (IATA-Code)
 YoungNet Convention, Netzwerk innerhalb des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Abkürzung